Brouwerij Excelsior (Dikkele), Brouwerij van Van der Stricht die overgenomen werd door Brouwerij De Wever.
 Brouwerij Excelsior (Gent), fusie van de brouwerijen Van der Stricht (zie ook hierboven) en Brouwerij Gevaert.